Das Bangka Belitung Indonesia Masters 2018 im Badminton fand vom 18. bis zum 23. September 2018 in Pangkal Pinang statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Ihsan Maulana Mustofa (Champion)
 Sitthikom Thammasin (3. Runde) 
 Iskandar Zulkarnain (2. Runde) 
 Sony Dwi Kuncoro (zurückgezogen)
 Panji Ahmad Maulana (Viertelfinale)
 Shesar Hiren Rhustavito (Halbfinale)
 Lin Yu-hsien (Finale)
 Firman Abdul Kholik (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Minatsu Mitani (Champion)
 Fitriani (Viertelfinale)
 Dinar Dyah Ayustine (1. Runde)
 Deng Xuan (Halbfinale)
 Sung Shuo-yun (1. Runde)
 Yulia Yosephine Susanto (Halbfinale)
 Chen Szu-yu (2. Runde)
 Sri Krishna Priya Kudaravalli (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Inkarat Apisuk / Tanupat Viriyangkura (1. Runde)
 Akbar Bintang Cahyono / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (Halbfinale)
 Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi (2. Runde)
 Bảo Minh / Dương Bảo Đức (1. Runde)
 Nipitphon Puangpuapech / Nanthakarn Yordphaisong (Viertelfinale)
 Chang Ko-chi / Lu Chia-bin (Champions)
 Tarun Kona /  Lim Khim Wah (1. Runde)
 Lu Chen / Ye Hong-wei (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (Champions)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Finale)
 Misato Aratama / Akane Watanabe (2. Runde)
 Savitree Amitrapai / Pacharapun Chochuwong (2. Runde)
 Miki Kashihara / Miyuki Kato (Viertelfinale)
 Agatha Imanuela / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Viertelfinale)
 Pitha Haningtyas Mentari / Rosyita Eka Putri Sari (1. Runde)
 Akane Araki / Riko Imai (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Akbar Bintang Cahyono / Winny Oktavina Kandow (1. Runde)
 Chang Ko-chi / Cheng Chi-ya (Halbfinale)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (Champions)
 Nipitphon Puangpuapech / Savitree Amitrapai (Finale)
 Alfian Eko Prasetya / Marsheilla Gischa Islami (1. Runde)
 Rehan Naufal Kusharjanto / Siti Fadia Silva Ramadhanti (2. Runde)
 Arif Abdul Latif /  Rusydina Antardayu Riodingin (zurückgezogen)
 Irfan Fadhilah / Pia Zebadiah (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2018
Badminton 2018
Pangkal Pinang